Населені пункти в Чехії:

 Лукавиці (Рихнов-над-Кнєжной)
 Лукавиці (Шумперк)
 Лукавиці (Хрудім)
 Лукавиці (Усті-над-Орлиццю)